A GFF Elite League 2016-17 foi a 16ª edição do Campeonato Guianense de Futebol. 

O campeão do torneio foi o Guyana Defence Force FC, que venceu o mata-mata do primeiro turno e foi o primeiro colocado na tabela do segundo turno. O time classificou-se para o Caribbean Club Shield de 2018.

Times na Temporada 2016-17
Após o sucesso da primeira edição da nova liga, a Federação de Futebol da Guiana decidiu expandir o número de participantes de 8 para 10 times nesta nova temporada. No entanto, seis times da liga se opuseram a esta decisão e, não havendo acordo, 4 deles decidiram retirar-se da competição antes de seu início. Entre eles, estavam os atuais campeão e vice do torneio, Slingerz FC e Alpha United. Desta forma, apenas 6 times participaram nesta temporada.

Sistema de Disputa
As 6 equipes convidadas jogam em sistema de turno (chamado de Genesis) e returno (chamado de Finale). Ao final de cada turno, as 4 equipes mais bem colocadas na tabela disputam um play-off para definir o vencedor. Se a mesma equipe vencer os 2 turnos, será declarada campeã da liga. Caso contrário, as equipes vencedoras de cada turno se enfrentarão numa partida final.

Resultados

Genisis
O primeiro turno do campeonato foi disputado entre novembro de 2016 e março de 2017. Nele, as seis equipes jogaram entre si e os 4 primeiros colocados na tabela avançaram para as semifinais.

Partida Final

Finale
O segundo turno foi disputado entre 19 de março e 14 de maio de 2017. Nele, as seis equipes jogaram entre si novamente e o primeiro colocado na tabela, o Guyana Defence Force (GDF), foi declarado vencedor. Não houve play-off.

Classificação Final

Premiação

Ligações Externas
GFF Elite League no Soccerway.com - em inglês
GFF no Facebook - em inglês

Campeonato Guianense de Futebol